Thomasbach ist der Ortsname von

 Thomasbach (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Thomasbach (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern